Collegiata della Santissima Trinità a Cetona, in provincia di Siena
Collegiata della Santissima Trinità a Genzano di Roma, in provincia di Roma

Pagine correlate 
 Trinità (cristianesimo)
 Santissima Trinità (disambigua)
 Chiesa della Santissima Trinità
 Chiesa della Trinità
 Cattedrale della Trinità
 Convento della Santissima Trinità
 Monastero della Santissima Trinità